Texas Rangers ist der Name:

 Texas Rangers (Polizei), eine Polizeieinheit im US-Bundesstaat Texas
 Texas Rangers (Architektengruppe), eine ehemalige Gruppe von Architekten an der University of Texas School of Architecture
 Texas Rangers (Baseball), eine US-amerikanische Baseballmannschaft
 Texas Rangers (1936), ein US-amerikanischer Western aus dem Jahr 1936
 Die Texas Rangers, eine US-amerikanische Krimi- bzw. Westernserie
 Texas Rangers (2001), ein Western von Steve Miner

Siehe auch:
 Walker, Texas Ranger